

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawwa
 Pyszki – część wsi Leśny Rów w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Srokowo
 Pyszki – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. koszalińskim, w gminie Polanów

Miejscowości poza granicami Polski 
 Pyszki – osada na Ukrainie, w obwodzie chmielnickim, w rejonie starokonstantynowskim
 Pyszki – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim